

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sierakówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo
 Sierakówko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów

Zobacz też 
 Nowy Sieraków, Sierakowice, Sierakowo, Sieraków, Sierakówek, Sierakówka